Arys steht für: 

 Arys (Kasachstan), Stadt in Kasachstan
 Arys (Syrdarja), Nebenfluss des Syrdarja in Kasachstan
 Arys, deutscher Name der Stadt Orzysz, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen